

Потьма — селище міського типу, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Потьма — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Потьма — селище, Ковилкінський район, Мордовія

Див. також 
 Нова Потьма
 Стара Потьма